Con la parola pluteo nella lingua italiana si può intendere:

 Pluteo (architettura): balaustra a lastre rettangolari massicce, in metallo o più spesso in legno o in pietra, che divide due parti di un edificio
 Pluteo (armadio-leggio): il mobile adoperato come banco di lettura nelle biblioteche medievali e rinascimentali a cui venivano "incatenati" i codici;
 Pluteo (arma): riparo mobile in uso all'esercito romano;
 Pluteo (zoologia): (lat. scient. pluteus), la larva planctonica degli echinoidi e degli ofiuroidi.